Słubice peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Lubusz
 Gmina de Słubice
 Słubice, une ville et chef-lieu de cette gmina

 dans la voïvodie de Mazovie
 Gmina de Słubice
 Słubice, un village et chef-lieu de cette gmina